Безмолвие — полная, ничем не нарушаемая тишина, молчание.

Кино 
 Безмолвие () — фильм (США, 1931)
 Безмолвие () — фильм (США, 1994 г.).
 Безмолвие () — фильм (Иран-Таджикистан-Франция, 1998 г.)
 Безмолвие () — киносериал (Тайвань, 2006 г.).
 Безмолвие () — киносериал (Турция, 2012 г.).

Литература 
 Безмолвие — поэма Эдгара По (1839 г.)
 Безмолвие — книга Печенежского Андрея, в жанре научной фантастики.
 Безмолвие — новелла Сюсаку Эндо (1966 г.)

Музыка 
 Безмолвие — музыкальный дуэт из Словении
 «Безмолвие» () — альбом швейцарской готик-метал-группы «Lacrimosa», 1997 г.

Игры 
 Безмолвие — компьютерная игра в жанре стратегия с оригинальным коллективным режимом игры арена. Издательство: Бука (2007 г.). Разработчик: Viron IT.